Torrijos kan syfta på:
 Torrijos, Filippinerna – en kommun i Filippinerna
 Torrijos (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,98, long -4,28) – en kommun i Spanien
 Torrijos (kommunhuvudort i Spanien, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, lat 39,98, long -4,28) – spanska kommuenens huvudort